Ел Конфите има више значења:

 Ел Конфите, Ел Конфите Вијехо (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Конфите (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику